Deschutes River – fiume statunitense in Oregon
 Deschutes River – fiume statunitense in Washington